Ротенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ротенко, Александр Петрович (род. 1956) — советский футболист, бывший нападающий «Крыльев Советов», футбольный тренер.
 Ротенко, Андрей Иванович (1924—1968) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.